

Geografia dos Estados Unidos

Cidades 
Laurens (Carolina do Sul)
Laurens (Iowa) — cidade

Condados 
Condado de Laurens (Carolina do Sul)
Condado de Laurens (Geórgia)

Artistas 
Jean-Paul Laurens
Henri Laurens

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes